Кальченко Ігор Володимирович (14 березня 1989, м. Суми) − юрист, керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації, депутат Сумської міської ради (VIII скликання).

Освіта 
2006 − 2012 рр. − Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр з права.

Досвід роботи 

 Жовтень 2012 − липень 2013 рр. − головний спеціаліст правового управління Сумської міської ради, м. Суми.
 Липень 2013 − листопад 2013 рр. − головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови управління правового забезпечення, внутрішньої політики та зовнішніх відносин, м. Суми.
 Листопад 2013 − січень 2019 рр. − головний спеціаліст відділу представництва інтересів Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови правового управління.
 Січень 2019 − січень 2020 рр. − заступник начальника правового управління – начальника відділу представництва інтересів Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови.
 З січня 2020 р. − керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Депутатська діяльність 
Не є та не був членом жодної політичної партії.

25 жовтня 2020 року − за результатами місцевих виборів став депутатом Сумської міської ради (VIII скликання) на окрузі №1 (це центр міста, а також Петропавлівська, Кондратьєва, Харківська, Прокоф’єва та прилеглі до них вулиці).

Нагороди 

 Грамота Верховної Ради України

Родина та особисті дані 

 Одружений. Має доньку. Володіє українською, російською та англійською мовами.

Посилання 

 http://sm.gov.ua/ru/oda.html 
 https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miska-rada/deputati/357-deputati-viii-sklikannya/19678-kalchenko-igor-volodimirovich.html
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063724098324
 https://debaty.sumy.ua/news/igor-kalchenko-za-kozhnim-realizovanim-proyektom-stoyat-lyudi-yihni-doli-zdorov-ya-komfort-vpevnenist-u-majbutnomu
 https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kerivnik-aparatu-sumskoyi-oda-ova-igor-kalchenko-m/?fbclid=IwAR3SeqviGFNf6pAWP3kYHN0841EUqRZvX94pdB4OI-J0u-foTBFXKfeFTzs
 https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kerivnik-aparatu-sumskoyi-oda-ova-igor-kalchenko-m/